Die Matchroom Professional Championship 1988 war ein Snookerturnier, welches zur Snooker-Saison 1988/89 gehörte. Das Einladungsturnier wurde im Oktober 1988 im Cliffs Pavillon in der englischen Stadt Southend-on-Sea ausgetragen. Das von LEP gesponserte Turnier wurde nach dieser Ausgabe eingestellt.

In einer Wiederauflage des Jahrhundertmatches zwischen Steve Davis und Dennis Taylor konnte Davis mit 10:7 siegen. Er spielte auch das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld betrug 125.000 ₤. Es gab keine Prämie für das höchste Break.

Turnierplan 
Eingeladen waren acht Spieler.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden fünf Century Breaks von vier Spielern gespielt.
  Steve Davis: 132, 125
  Willie Thorne: 128
  Neal Foulds: 118
  Terry Griffiths: 112

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1988
Snookerturnier
Billardturnier in England
Sport (Southend-on-Sea)